Nemes Gyula (1938–2020) labdarúgó, edző
 Nemes Gyula (1974) filmrendező, forgatókönyvíró